Frazee ist der Familienname folgender Personen:

 Terry D. Frazee, Spezialeffektkünstler

Frazee ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Frazee (Minnesota)